Bruine elzensteltmot
 Variabele elzensteltmot